«Последний салют рыцарству» (, ) — гонконгский фильм с боевыми искусствами 1979 года режиссёра и сценариста Джона Ву.

Сюжет 
Коу Пхан атакован на своей свадьбе Пхак Чхунтхоном. Побеждённый и раненый, Коу сбегает. Он размышляет о мести. Поскольку Чхунтхон — сильнейший боец, и существует только один человек, Чён Сам, который способен противостоять ему, Коу решает стать другом Сама. Чён Сам беден, но у него есть друг, Чхин И, который также является его соперником в любви. Коу заинтригован. Во-первых, он хочет проверить боевые способности Сама. Поэтому он организовывает разборку между Самом и наёмным убийцей Молитва. Коу также делает всё возможное для умирающей матери Сама. После победы над Молитвой, Сам обещает помочь Коу. Чхин И также вызывается на борьбу с Чхунтхоном бок о бок с Чён Самом...

В ролях

Съёмочная группа 
 Компания: Golden Harvest
 Продюсер: Рэймонд Чоу
 Режиссёр и сценарист: Джон Ву
 Ассистент режиссёра: Чён Кинпо 
 Постановка боевых сцен: Фун Хакъон, , Хуан Ха
 Художник: Мак Во
 Монтаж: Питер Чён
 Оператор: Чён Иучоу, Ю Чёнь
 Дизайнер по костюмам: Чю Синхэй, Хун Кхюньхой
 Грим: Чань Куокхун
 Композитор:

Сборы в прокате 
Релиз на больших экранах в Гонконге состоялся 22 ноября 1979 года. В прокате фильм показал себя скромно: по итогам семи дней фильм Джона Ву собрал «кассу» в размере HK$ .

Примечания

Ссылки 
 Официальный трейлер  на YouTube
   

Фильмы-боевики Гонконга
Фильмы-драмы Гонконга
Фильмы на кантонском языке
Фильмы Джона Ву
Фильмы Golden Harvest Company
Фильмы о боевых искусствах